désigne :

 Riegsee, une commune de Bavière (Allemagne) ;
 Lac de Rieg, ou Riegsee, un lac de Bavière (Allemagne).